Love's Masquerade – film del 1916 diretto da Lucius Henderson
 Love's Masquerade – film del 1922 diretto da William P.S. Earle
 Liebeskarneval (titolo inglese: Love's Masquerade) – film del 1928 diretto da Augusto Genina